A 2013-as IZOD IndyCar Series szezon volt a tizennyolcadik szezonja az IndyCar Series-nek és a százkettedik szezonja az amerikai nyíltkerekes versenyzésnek. A 97. indianapolisi 500-at május 26-án, vasárnap rendezték meg.

Versenynaptárbeli változtatások

Szerződésben álló versenyek
 A São Paulo Indy 300 2019-ig áll szerződésben.
 A Honda Grand Prix of St. Petersburg 2013-ig áll szerződésben, de a városvezetés szeretné meghosszabbítani a szerződést.
 A Toyota Grand Prix of Long Beach 2015-ig áll szerződésben, továbbhosszabbítási lehetőséggel 2020-ig.
 A Baltimore Grand Prix 2015-ig áll szerződésben.

Új/visszatérő versenyek
 A korábban már Champ Car-t vendéglátó Houstoni Reliant Parkban ezúttal az azóta újraegyesült IndyCar Series rendez versenyt Shell and Pennzoil Grand Prix of Houston, a versenyt 2017-ig biztosan benne lesz az IndyCar Series versenynaptárban.
A Pocono Raceway 2013. július 7-én ismét IndyCar versenyt fog rendezni 1989 után először.

Megszűnő versenyek
Az Edmonton Indy nem lesz megrendezve, mert az Octane Motorsports kiszállt a promóteri szerepkörből.

Versenynaptár

VASTAGal jelölve az IndyCar Triple Crown versenyek

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések
KBJ=Később bejelentve

Versenyeredmények

Pontverseny

 Plusz pont ha a versenyző legalább 1 kört vezeti a versenyt.
 Döntetlen állás esetén az alpján döntenek, hogy kinek van több győzelme ha ezzel nem sikerül akkor kinek van több második helye és így tovább.

Források 

Indycarseries
2013